Каранда́ш:

 Карандаш — письменная принадлежность — пишущая палочка.
 Карандаш — прозвище миниатюрного советского спортивного автомобиля ХАДИ-3.
 Карандаш, карандашик — прозвище твердотопливной ракеты Тополь-М.
 Карандаш — главный герой, ставший символом журнала «Весёлые картинки», придуманный и нарисованный карикатуристом журнала «Крокодил», народным художником СССР И. М. Семёновым.
 Карандаш — гора в Челябинской области.

Творческие псевдонимы
 Карандаш (1901—1983) — русский советский клоун Михаил Николаевич Румянцев.
 Карандаш (1924—2010) — болгарский художник (карикатурист, иллюстратор) Цветан Иванов Цеков.
 Карандаш (род. 1981) — российский рэпер Денис Григорьев, бывший участник групп «Партия» и «Район Моей Мечты».

См. также 
 Карандаш косметический — для подкрашивания губ и глаз.
 Клеящий карандаш — выдвижной стержень из густой клеящей массы, заключённый в (пластмассовый) пенал. Обычно для склеивания бумаги.
 Карандаш электроискровой — приспособление для нанесения надписей на металлическую поверхность.
 Карандаш сварочный — стержень из термита, часто с железным сердечником; после поджигания позволяет сваривать небольшие железные детали.
 Карандаш лекарственный — твёрдая лекарственная форма в виде цилиндра с заострённым или закруглённым концом, предназначенная для наружного применения.
 Накопитель-карандаш.
 Юбка-карандаш — узкая, облегающая бёдра юбка, обычно имеющая длину до колена, чуть выше/ниже колена или до середины голени.
 Каран д’Аш (Caran d’Ache) — фирма ― изготовитель ручек. Названа в честь известного французского карикатуриста Каран д’Аша.
 Каран д’Аш (Caran d’Ache) — псевдоним известного французского карикатуриста, Эммануила Пуаре (Poirée).
 Киевский телецентр (24-этажное здание «Карандаш»)